Каетан:

 Каетан Тиенский (1480 — 1547) — католический святой.
 Фома Иаков Каетан (1469 — 1534) — генерал ордена доминиканцев, кардинал.